Snuggerud ist der Familienname folgender Personen:
 Dave Snuggerud (* 1966), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Luc Snuggerud (* 1995), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Sonstiges:
 Snuggerudbreen, Gletscher im Königin-Maud-Land, Antarktika